Ви́ктор Миха́йлович Алекса́ндров (1 января 1936, Ростов-на-Дону — 6 декабря 2012, Москва) — советский и российский учёный-, автор работ в области контактных задач теории упругости. Доктор физико-математических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ (1995).

Биография 
С 1953 по 1958 год учился на отделении механики физико-математического факультета Ростовского государственного университета (РГУ). Ученик академика И. И. Воровича.

В 1963 году защитил кандидатскую, а в 1972 году — докторскую диссертацию. Работал на кафедрах «Теория упругости» и «Теоретическая идроаэромеханика» РГУ (заведовал последней в 1973—1977 гг.), а также в НИИ механики и прикладной математики РГУ.

В 1978 году перешёл на работу в лабораторию «Механика вязкоупругих тел» Института проблем механики (ИПМ) АН СССР (ныне — РАН), а позже долгие годы руководил в этом институте лабораторией «Механика взаимодействия деформируемых тел со сплошными средами». С 1981 года по совместительству работал в должности профессора кафедры теории пластичности Московского государственного университета. Преподавал также в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Член Национального комитета по теоретической и прикладной механике, Национального комитета по трибологии, Научного совета РАН по механике деформируемого твёрдого тела, Бюро Межведомственного научного совета по трибологии. Член-корреспондент (1996) и действительный член (2000) Российской академии естественных наук.
 
В 1995 г. удостоен звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», в 2002 г. в составе коллектива учёных стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за 2001 год за цикл работ «Динамические контактные задачи механики сплошных сред».

Научная деятельность 
В. М. Александров — один из основателей нового научного направления в механике «Неклассические задачи механики сплошных сред со смешанными граничными условиями». Наряду с задачами механики, В. М. Александров успешно решал сложные математические проблемы, связанные с интегральными уравнениями Фредгольма первого рода. В область его интересов входили контактные задачи линейно-деформируемых сред с нестандартными определяющими соотношениями, задачи износа при контакте, задачи контакта упругих тел в случае сложной геометрии, задачи прочности упругих тел с тонкостенными концентраторами напряжений, а также задачи теории оболочек и пластин, в том числе взаимодействия их с жидкостью или деформируемой средой.

В работах В. М. Александрова поставлен и решён ряд контактных задач для шероховатых тел для случая нелинейного износа и при нелинейном законе трения с учётом вызванного трением тепловыделения, а также контактных задач с износом, обусловленным оплавлением контактирующих поверхностей. Предложенный им метод решения таких задач позволил строить для основных характеристик явления явные асимптотические разложения при большом и малом времени износа.

Число публикаций В. М. Александрова превышает 350 работ, в их числе — девять монографий. В. М. Александров подготовил 30 кандидатов физико-математических наук, 7 из которых позднее защитили докторские диссертации, активно участвовал в работе редколлегий престижных научных журналов, был членом научных и специализированных советов. Он руководил одним из самых «долгоиграющих» семинаров по механике, число заседаний которого превысило 600.

Публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Научные труды В. М. Александрова на портале MathNet.Ru

Учёные СССР
Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Преподаватели МГТУ
Сотрудники Института проблем механики РАН
Учёные в области трибологии